Listă de localități din provincia Alberta, Canada

Note